Une favorite est le féminin de favori, personne étant proche d'un souverain. C'est également la maîtresse du souverain qui parvient à se maintenir malgré de nombreuses rivales.

Le terme peut également désigner :
 un palais voisin de Mantoue, près duquel Napoléon Bonaparte remporte, le , une victoire qui lui livre Mantoue ;
 château de La Favorite, palais des archevêques de Mayence ;
 un château près de Baden-Baden, construit en 1725 par les soins de la margrave Françoise-Sibylle de Saxe-Lauenbourg, veuve de Louis-Guillaume de Bade-Bade, vainqueur des Ottomans ;
 château de la Favorite, construit à Lunéville par Germain Boffrand au  ;
 Favorite, frégate de la Marine impériale française échouée puis incendiée lors de la bataille de Lissa le  ;
 Favorite (Q195), un sous-marin français de classe Aurore ;
 Favorite (1986-), rappeur allemand.

La Favorite 

 La Favorite, distillerie située à Le Lamentin à la Martinique, productrice de rhum.
 La Favorite, comédie-vaudeville en un acte d'Eugène Scribe, Représentée pour la première fois, à Paris le .
 La Favorite, grand opéra de Gaetano Donizetti.
 La Favorite, film américano-irlando-britannique de Yórgos Lánthimos sorti en 2018.

Sources